Twin Lakes (Califòrnia).
 Twin Lakes (Minnesota).
 Twin Lakes (Nou Mèxic).
 Twin Lakes (Wisconsin).